Голден Стејт (; превод Златна држава) се може односити на:

 Голден Стејт, назив у народу за америчку државу Калифорнију.
 Голден Стејт вориорси, кошаркашки клуб из Оукланда који се такмичи у НБА лиги.
 Голден Стејт, рок бенд.
 Голден Стејт, четврти албум британске групе Буш.